Anișoara Cușmir-Stanciu (née en 1962), athlète roumaine, spécialiste du saut en longueur ;
 Constantin Stanciu (1911- ?), joueur roumain de football ;
 Daniela Stanciu (née en 1987), athlète roumaine, spécialiste du saut en hauteur ;
 Florentina Grecu-Stanciu (née en 1982), joueuse de handball roumaine naturalisée islandaise ;
 Livia Stanciu (née en 1956), juriste roumaine ;
 

Patronyme roumain